Le Centre international d'étude de la philosophie française contemporaine, également désigné par le sigle CIEPFC, est un centre de recherches basé à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, créé en 2002 par Alain Badiou et Yves Duroux. Ce centre est actuellement dirigé par Frédéric Worms. Il se donne pour mandat le développement des recherches sur la philosophie française du  par l'organisation de séminaires, de journées d'études et de publications.

Depuis 2014, le CIEPFC est l'une des équipes intégrées à l'USR 3608 "La République des savoirs" (ENS / Collège de France / CNRS).

Membres

Membres permanents 
En 2019, les membres permanents du CIEPFC sont, outre son directeur, Frédéric Worms, Dominique Combe, Jean-Marc Mouillie et Perrine Simon-Nahum. Le Centre accueille également des doctorants, des post-doctorants et des chercheurs associés.

Liens externes 
Page du CIEPFC sur le site web de la République des savoirs

Notes et références 

Enseignement supérieur à Paris
École normale supérieure (Paris)
Association ou organisme lié à la philosophie
Organisme fondé en 2002